Bera (Carpineti), een plaats in de Italiaanse gemeente Carpineti
Bera (graaf van Barcelona), de eerste graaf van Barcelona
Bera (Navarra), een gemeente in de Spaanse regio Navarra.
Bera (district), een district in Maleisië met Bandar Bera als hoofdstad
BAER-test, hersenstamaudiometrie.